Die Saison 2017/18 der 2. Hallenhockey-Bundesliga begann am 25. November 2017 und endete am 28. Januar 2018. Die vier Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen in die 1. Bundesliga auf: der DTV Hannover (Nord), der HTC Stuttgarter Kickers (Süd), der Berliner Sport-Club (Ost) und Kölner HTC Blau-Weiss (West).

Tabellen 
Legende:

Stand: 18. Februar 2018

Ergebnisse Gruppe Ost 

Stand: 18. Februar 2018

Einzelnachweise 

2017
Hockey 2017
Hockey 2018